Вахитово — название населённых пунктов в Татарстане:

 Вахитово — деревня в Верхнеуслонском районе.
 Вахитово — село в Кукморском районе.
 Вахитово — село в Мамадышском районе.
 Вахитово — станция Казанского отделения Горьковской железной дороги на однопутной линии Казань — Дербышки в центре Казани.

См. также 
 Мулланур-Вахитово